8932 Nagatomo – asteroide della fascia principale
Makoto Nagatomo (1937) – ingegnere cui è stato dedicato l'omonimo asteroide
Yūto Nagatomo (1986) – calciatore giapponese